Алекса́ндр Алекса́ндрович Зве́рев:
 Зверев, Александр Александрович (1881—1937) — протоиерей, священномученик Русской православной церкви. 
 Зверев, Александр Александрович (род. 1989) — российский легкоатлет-паралимпиец.